Агу́тиевые  — семейство млекопитающих отряда грызунов. Объединяет 2 рода, широко распространённых в лесах тропического пояса Нового Света. В ископаемом виде известны с олигоцена.

Описание 
Это довольно крупные грызуны, внешне напоминающие одновременно короткоухих кроликов и ископаемых предков современной лошади. Длина их тела достигает 80 см, масса взрослой особи — 10 кг. Телосложение лёгкое, приспособленное к быстрому бегу; конечности довольно высокие, особенно задние. Передние конечности 4-х палые, задние 3-х или 5-и палые. Пальцы вооружены толстыми когтями, иногда напоминающими копыта. Хвост короткий — 1—7 см. Мех густой, грубый, но блестящий. Окраска волосяного покрова от черноватой до желтоватой, с более светлым брюхом. Имеются специфические анальные кожные железы, выделяющие секрет с сильным запахом. Характерны защёчные мешки. Сосков 2 или 4 пары. Зубов — 20.

Распространение 
Представители семейства населяют тропические леса.

Поведение 
Ведут одиночный образ жизни; обитают в норах. Питаются преимущественно растительными кормами (листьями, плодами, орехами, корнями, корой), могут запасать пищу. Агутиевые прекрасно бегают и неплохо плавают; в целом повадками и экологией напоминают маленьких антилоп.

Взаимодействие с людьми 
Наносят ущерб посевам и плантациям. Местное население охотится за ними ради вкусного мяса.

Классификация 
В семействе 2 рода с 15 видами:

Примечания

Литература 

 

 
Семейства млекопитающих
Млекопитающие Южной Америки